Увда:

 Операция «Увда» — последняя военная операция в ходе войны за независимость Израиля, в ходе которой были освобождены южные районы Израиля и территория Эйлата.
 Увда — международный аэропорт в Израиле, расположенный в 60 км к северу от Эйлата.